Dianne de Leeuw, née le  à Orange (Californie), est une patineuse artistique néerlandaise. Elle est devenue championne d'Europe en 1976, du monde en 1975 et médaille d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 1976 à Innsbruck.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Patineuse artistique néerlandaise
Naissance en novembre 1955
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Médaillée d'argent olympique néerlandaise
Championne du monde de patinage artistique
Championne d'Europe de patinage artistique